Rebecca Henderson (née en 1980), actrice canadienne ;
Rebecca Henderson (née en 1991), cycliste australienne.